

Мельниково — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Мельниково — село, Новичихинський район, Алтайський край
 Мельниково — село, районний центр, Томська область